Броссо (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 475 человек (2008 г.), плотность населения составляет 43 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил, празднование 26 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060526052610/http://www.comune.brosso.to.it/default.cfm

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/